El término Tiger Shark puede hacer referencia a:

 Tiger Shark, personaje ficticio de Marvel.
 Tiger Shark, película de 1932 dirigida por Howard Hawks.
 Tiburón tigre, traducción de tiger shark al español.
 TigerShark, página de desambiguación.